Оскар Нильс Пер Юханссон (; ) — нигерийский футболист, полузащитник клуба «Вернаму».

Клубная карьера 
Является воспитанником клуба «Гношё». В 2012 году перешёл в «Вернаму», где и начал взрослую карьеру. в котором начал заниматься с шести лет. В 16-летнем возрасте подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. Дебютировал за основную команду 9 марта 2013 года в матче группового этапа кубка страны с «Хеккеном». За пять сезонов в команде Юханссон принял участие 125 матчах в различных турнирах, забив в них девять мячей.

В январе 2018 года перешёл в «Треллеборг», подписав с клубом контракт, рассчитанный на три года. В его составе 1 апреля 2018 года в игре с «Гётеборгом» дебютировал в чемпионате Швеции, появившись на поле в стартовом составе и на 74-й минуте уступив место Денизу Хюммету. По итогам сезона клуб занял последнюю строчку в турнирной таблице и вылетел в Суперэттан.

В феврале 2021 года стал игроком «Вернаму», заключив с командой двухлетнее соглашение. Вместе с ним по итогам сезона завоевал золото в Суперэттане, в результате чего клуб впервые в своей истории вышел в Алльсвенскан. 3 апреля 2022 года в матче первого тура всё с тем же «Гётеборгом» дебютировал за клуб в чемпионате Швеции, выйдя на поле с первых минут.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Вернаму»
Игроки ФК «Треллеборг»